През сезон 1964-65 ФК Интер се състезава в турнира на Междуконтинентална Купа, Серия А, Купа на Европейските шампиони и Купа на Италия.
 Междуконтинентална Купа: Победител (първия италиански отбор с подобно отличие)
 Серия А: Победител (Скудето №9 в историята на клуба)
 Купа на Европейските шампиони: Победител (за втора поредна година, рекорд в Италия)
 Копа Италия: Финалист
С трите спечелени отличия през този сезон, Интер става първият италиански отбор оформил т.нар. "Требъл".

Отбор 

 Президент:  Анджело Морати
 Треньор:  Еленио Ерера

Резултати

Междуконтинентална Купа

Серия А

Купа на Европейските шампиони

Копа Италия

Източници 

ФК Интер по сезон